Curimatá, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
Curimata (geslacht), een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van de brede zalmen (Curimatidae)